Germania
 Sehlem – comune della Bassa Sassonia
 Sehlem – comune della Renania-Palatinato